Laxatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Laxatjärnen (Töllsjö socken, Västergötland, 640877-131514), sjö i Bollebygds kommun, 
Laxatjärnen (Töllsjö socken, Västergötland, 641057-131293), sjö i Bollebygds kommun, 
Laxatjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,

Se även
Laxtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn